Aldo Di Biagio (1964) – politico e imprenditore italiano
Claudio Di Biagio (1988) – attore e regista italiano
Luigi Di Biagio (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano